Kasteel van Le Plessis (Allier) 
 Kasteel van Le Plessis-Josso
 Kasteel van Le Plessis-Bouquelon
 Kasteel van Le Plessis-Bourré
 Kasteel van Plessis-lès-Tours